Landsberger:
 Benno Landsberger
 Franz Landsberger
 Mark Landsberger
 Reneta Landsberska